Nasza klasa – portal społecznościowy istniejący w latach 2006–2021
 Nasza klasa – amerykański sitcom
 Nasza klasa – estoński film z 2007 roku
 Nasza klasa – piosenka Jacka Kaczmarskiego
 Nasza klasa – dramat Tadeusza Słobodzianka